Mureș (rivier), een rivier in Oost-Europa
District Mureș, een district in Roemenië